Jester ist der Familienname folgender Personen:

 Beauford H. Jester (1893–1949), US-amerikanischer Politiker 
 Friedrich Ernst Jester (1743–1822), deutscher Forstmann und Autor
 George Taylor Jester (1847–1922), US-amerikanischer Politiker 
 Manfred Jester, österreichischer Schauspieler
 Ralf Jester (* 1968), deutscher Fußballer
 Ralph Jester (1901–1991), US-amerikanischer Kostümbildner
 Sigismund Christoph Jester (1715–1773), deutscher Jurist
 Wilhelm Bernhard Jester (1736–1785), deutscher Jurist

Jester ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jester (Texas)

Sonstiges:
 Jester Rock, Klippenfelsen in der Gruppe der Dion-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Yester